Wulfar ist der Name von

 Wulfhar von Minden († 886; auch: Wulfar oder Wolfer), von 880 bis 886 Bischof von Minden 
 Wulfar von Reims († 816; auch: Wulfaire), von 812 bis 816 Erzbischof von Reims